Erna Solberg ;
 Glenn Solberg (1972-), joueur international puis entraîneur norvégien de handball ;
 Halvor Solberg (1895 – 1974) est un météorologue norvégien ;
 Heidi Solberg Tveitan ;
 Henning Solberg ;
 Henrik Solberg (1987-) joueur de hockey sur glace norvégien ;
 Jonas Solberg Andersen ;
 Leif Solberg (1914–2016), compositeur et organiste norvégien ;
 Magnar Solberg;
 Monte Solberg ;
 Pedro Solberg ;
 Petter Solberg ;
 Sanna et Silje Solberg, (1990-), jumelles internationales norvégiennes de handball ;
 Thomas Solberg Eide ;
 (Katrine) "Trine" Solberg-Hattestad.

Voir aussi 
 Solberg (Nordland) ;
 le Solberg SK.

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien